Рибникар — фамилия:

 
 Рибникар, Слободан (1929—2008) — сербский учёный, сын Владислава Рибникара (1900—1955). 
 Рибникар, Яра (1912—2007) — югославская писательница чешского происхождения, жена  Владислава Рибникара (1900—1955).

См. также 
 Рибник
 Рыбников